Wrapper (en castellano empaquetador), es un término inglés que generalmente se refiere a un tipo de embalaje, tal como una hoja plana de papel, celofán o plástico para envolver un objeto. También puede referirse a:

Computación 
 Función wrapper, una función cuyo principal propósito es llamar a otra función.
 Biblioteca wrapper
 Driver wrapper, software que funciona como un adaptador entre un sistema operativo y un driver.
 Adapter, donde algunos códigos de programación permiten que ciertas clases trabajen juntas, lo que no sería posible de otra forma.
 Clase wrapper, término de computación que se refiere a una clase Java en programación orientada a objetos.
 TCP Wrapper, software usado para filtrar el acceso a la red.
 Wrapper (Minería de datos), técnica usada en la minería de datos.

Enlaces externos